Tintin (postać)
 Tintin (magazyn)

Zobacz też 
 Przygody Tintina